Autographa pallida är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1892. Autographa pallida ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
pallida